Теклюк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Теклюк Варвара Яківна ( 1950) — український мовознавець.
 Теклюк Василь Михайлович ( 1919) — український педагог, публіцист.

Українські прізвища
Прізвища на -юк